La batalla de Sláviansk es un compromiso militar en el marco de la invasión rusa de Ucrania de 2022. Inició el 6 de julio cuando el gobierno de Ucrania anunció que el ejército ruso estaba bombardeando la ciudad para su posterior ingreso.

Contexto 
Sloviansk o Sláviansk había sido el escenario de la guerra del Dombás de 2014, donde los secesionistas tomaron brevemente la ciudad durante dos días, de manos de las fuerzas armadas ucranianas. Luego fue retomada por las tropas ucranianas.

Como parte de la invasión de Ucrania de 2022, el ejército ruso ingresó al país a través de la frontera sur de Bielorrusia. Las tropas se trasladaron a Ucrania desde el este, reforzando las zonas ocupadas del Dombás ucraniano, luego avanzaron hacia el oeste contra las posiciones del gobierno de Ucrania en marzo de 2022. Avanzaron lentamente y se enfrentaron a las fuerzas ucranianas que se habían posicionado en el este de Ucrania durante algún tiempo. El nuevo ataque y el nuevo enfoque en el área del Dombás, después de los ataques fallidos en Kiev, fueron considerados por algunos comentarios como una nueva fase en la guerra.

Importancia militar de Sláviansk 

A fines de marzo o principios de abril, las fuerzas al norte de Kiev se retiraron desde la parte boreal de Ucrania hacia Bielorrusia. Rusia, aparentemente reconociendo que el supuesto intento de capturar la capital había fracasado, reorientó sus esfuerzos para atacar y tomar el Dombás. Esto hizo que los rusos avanzaran desde las posiciones mantenidas en el noreste y el sur, para tratar de rodear a las fuerzas ucranianas en el este. Los esfuerzos para tomar Sloviansk se han percibido como muy importantes para los esfuerzos generales de rodear a las fuerzas ucranianas en el este. Las fuerzas rusas inicialmente se trasladaron al área alrededor de Izium. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) declaró en su informe del 5 de abril que las fuerzas rusas se trasladarían desde allí junto a Sloviansk.

El control de Sloviansk es de vital importancia en la guerra ruso-ucraniana. Si las fuerzas rusas son capaces de tomar Sloviansk, como la principal ciudad de la zona, podrán aislar a las fuerzas de Ucrania en el este.  También permitirá que las fuerzas del norte de Rusia se conecten con las fuerzas del sur a lo largo de la costa. Sin embargo, si el ejército ucraniano los detiene y Sloviansk puede resistirse a ser tomado, a Rusia le resultará difícil controlar el área y las repúblicas prorrusas de Donetsk y Lugansk serán más difíciles de mantener. Sin embargo, si Ucrania controla la ciudad y puede fortificarse y resistir el ataque, será un importante centro de resistencia que impedirá que Rusia opere en la zona. ISW y otros señalaron que si las fuerzas rusas no pueden tomar la ciudad, será un gran golpe para el esfuerzo ruso en el Este, y el enlace planeado de Donetsk y Luhansk no podrá suceder. 

Sloviansk es también un centro de tránsito para la zona, con líneas ferroviarias y carreteras de gran importancia. Los analistas han señalado que los rusos que obtuvieran el control del mismo permitirían en gran medida su capacidad para mover tropas y vehículos por el este de Ucrania.

Primeros movimientos rusos y preparación ucraniana 
Las fuerzas rusas giraron hacia Sloviansk, con las unidades del 1.er Ejército de Tanques de la Guardia que habían estado en el área de Járkov-Sumy desde Izium, continuando el viaje hacia la ciudad desde el norte, siguiendo la autopista M03. Se instó a los residentes de Sloviansk a evacuar como parte de la defensa de la ciudad por parte del gobierno ucraniano. Las fuerzas ucranianas se trasladaron a Sloviansk en preparación para su defensa contra la nueva ofensiva rusa. Los locales comenzaron a abandonar el área en previsión de la ofensiva que se avecinaba. Las autoridades del pueblo informaron que las operaciones de pensiones se estaban mudando y las sucursales bancarias estaban cerrando.

Referencias 

 

Sláviansk